И́горь Алекса́ндрович Алфёров (; 1930—1978) — советский  украинского происхождения.

Биография 
Родился 25 января 1930 года в селе Константиновка (ныне Марьинский район, Донецкая область, Украина).
 В 1955 году окончил Харьковский инженерно-строительный институт.
 В 1965—1975 — главный архитектор Харькова.
 В 1975—1978 — первый заместитель главы Госстроя УССР.
Умер 13 февраля 1978 года. Похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Творчество 

Принимал участие в разработке генеральных планов следующих городов:
 Подольск (тогда Котовск, 1957);
 Новый Донбасс (1958);
 Гуляйполе, Белополье, Ворожба (все — 1960);
 Жёлтые Воды (1963);
 Харьков (1967).

В 1961—1962 годах — руководитель разработки генерального плана Ханоя (Вьетнам).

Соавтор монумента в честь провозглашения Советской власти на Украине (Харьков, 1975) и мемориального комплекса Славы (Мемориал (Харьков), 1977).

Премии 
 Государственная премия УССР имени Т. Г. Шевченко (1977) — за монумент в Харькове в честь провозглашения Советской власти

Литература 
 Мистецтво України: Біографічний довідник. — , 1997. — С. 15.
 Лабінський М. Г. Алфьоров Ігор Олександрович // Енциклопедія Сучасної України. — Т. 1. — К., 2001. — С. 400—401.
 Шевченківські лауреати. 1962—2001: Енциклопедичний довідник. — К., 2001. — С. 17—18.

Выпускники Харьковского национального университета строительства и архитектуры
Главные архитекторы Харькова
Похороненные на Байковом кладбище
Градостроители СССР